Champagnegalopp kan syfta på:

 Champagnegaloppen – ett musikstycke av den danske kompositören Hans Christian Lumbye
 Champagnegalopp – en svensk studenttradition i Uppsala och Lund
Champagnegalopp (film) – en svensk film